Халде́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 Халдеев, Геннадий Владимирович (1943—1998) — советский химик, доктор химических наук, профессор.
 Халдеев, Дмитрий Александрович (род. 1999) — российский баскетболист.
 Халдеев, Михаил Иванович (1921—2016) — советский комсомольский и партийный деятель, журналист, редактор.
 Халдеев, Юрий Андреевич — архитектор, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1975).
 Халдеев, Иван — чемпион России по пауэрлифтингу среди слепых и слабовидящих спортсменов (2012).

В топонимах 
 Халдеев (мыс) — мыс на берегу Кольского залива в Мурманске.